Мері-Белль Кіршнер (; 23 жовтня 1999), більш знана як Белль Дельфін () — британська інтернет-знаменитість південноафриканського походження, порноакторка, модель та ютуберка. Відома здебільшого своєю еротичною та косплейною (інколи одночасно) модельною діяльністю в Інстаграмі, завдяки чому стала свого роду інтернет-мемом. ЗМІ характеризують Белль як , поєднання  та перформанс-митця. Белль Дельфін також приписують вплив на естетику , часто перейману користувачами ТікТок.

Персонаж Белль Дельфін з'явились 2018 року, коли та розпочала модельну діяльність в Інстаграмі, часто в напівоголеному вигляді. В середині 2019 року Белль стала активніше створювати інтернет-вміст та здобула широке освітлення власної персони у ЗМІ, створивши сатиричний обліковий запис на Pornhub, та продаючи свій виріб «Ванна вода ігролюбки» у власній мережевій крамниці. Невдовзі обліковий запис Белль в Інстаграмі було видалено через порушення правил спільноти.

Після перерви, що тривала з жовтня 2019 року до червня 2020, Белль Дельфін відкрила обліковий запис в OnlyFans, де вона публікує порноконтент. Белль заразом почала використовувати свій обліковий запис на Ютубі для викладення музичних відео, часто для просування свого облікового запису в OnlyFans.

Дитинство 
Б. Дельфін народилася у Південній Африці 23 жовтня 1999 року, зростала у набожній християнській сім'ї. Після розлучення батьків вона з матір'ю перебралася до Великої Британії й оселилася у Лімінгтоні, Гемпшир. Здобувала освіту у Priestlands School, але була змушена покинути заклад через онлайн-цькування. В той самий час вона пройшла курс лікування від депресії. Працювала офіціанткою, нянею та баристою. Свої перші косплей-світлини виклала на Facebook, але пізніше видалила, позаяк вони, на її думку, були «низької роздільної здатності й тьмяні».

Обліковий запис в Instagram'і створила 2015 року, в липні 2016 завела акаунт на YouTube, й у серпні завантажила перше своє відео на тему макіяжу.

Особисте життя 
Белль Дельфін зустрічається з хлопцем, який часто виконує обов'язки фотографа в її модельній діяльності; сам хлопець зберігає анонімність. 

У 2021 році, після її переходу на OnlyFans, обліковий запис Belle Delphine був відзначений як один із найпопулярніших на платформі; LA Weekly поставив його на 6 місце на сайті, назвавши Дельфіну «Найкращою дівчиною-геймером» платформи, тоді як Men's Journal назвав її «найкращою порнозіркою косплею на OnlyFans».

Відомо, що він анонімно взяв участь в дебютному хардкор-порнографічному фільмі Дельфін, який та опублікувала на своєму обліковому записі на OnlyFans.

Примітки

Посилання 
 
 

Відеоблогери
Британські моделі
Південноафриканські моделі
Інтернет-меми
Персоналії:Кейптаун
Британські порноакторки
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами
Блогерки
Південноафриканські емігранти до Великої Британії